Blomberg, ville allemande de l'arrondissement de Lippe, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Blomberg, commune allemande de l'arrondissement de Wittmund, en Basse-Saxe ;
 Jan Axel Blomberg, batteur norvégien.